Niemcy:
 Sulza – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Bad Sulza – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Inne:
 Bad Sulza – obóz koncentracyjny

Zobacz też:
 Salza